Синьлэ:

 Синьлэ — культура эпохи неолита на Северо-востоке Китая
 Синьлэ — городской уезд городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй (КНР).